Erzherzogin Gisela steht für
Elisabeth Marie Henriette Stephanie Gisela von Österreich, Elisabeth Petznek, (1883–1963) 
Gisela von Österreich (1856–1932)